De Witt of DeWitt is een Nederlandse familienaam. Het is een variant op De Wit.

Het kan verwijzen naar:

Personen 
Het Noord-Nederlandse regentengeslacht De Witt met als belangrijkste telgen:
Andries de Witt, staatsman
Jacob de Witt (1589-1674), staatsman
Cornelis de Witt (1623-1672), staatsman, zoon van Jacob
Johan de Witt (1625-1672), staatsman, zoon van Jacob

Overige:
Dewitt S. Terry (1917-1944), een Amerikaanse militair omgekomen te Nijmegen tijdens Operatie Market Garden
James Dewitt Yancey (1974-2006), beter bekend als J Dilla of Jay Dee, een Amerikaanse hiphopproducer
Rosemarie DeWitt (1974), een Amerikaanse actrice
Rose DeWitt Bukater, een personage uit de Amerikaanse film Titanic

Geografische namen in de Verenigde Staten 
Plaatsen
De Witt (Arkansas)
De Witt (Illinois)
De Witt (Iowa)
De Witt (Michigan)
De Witt (Missouri)
De Witt (Nebraska)
County's
DeWitt County (Illinois)
DeWitt County (Texas)

Overige 
Zr.Ms. Johan de Witt (2007), een amfibisch transportschip

Witt, de